Plaats in Indonesië
 Mayak (Curugbitung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Mayak (Cibeber), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java

Complex in Rusland
Majak, een chemisch complex in Rusland